«Нате!» — советская и российская рок-группа из Ленинграда. Группа основана в 1986 году и окончательно распалась в 2011 году. Своё название группа получила благодаря одноимённому стихотворению Маяковского.

История 
Группа была создана в 1986 году основателем «Алисы» Святославом Задерием, незадолго до этого покинувшего коллектив. В её первый состав вошли гитарист Игорь «Длинный» Борисов, басист Михаил Малин, клавишник Алексей Пэйн и барабанщик Дмитрий Бучин. Дебют «Нате!» состоялся 7 марта 1987 на праздновании шестилетия Ленинградского Рок-клуба, после чего последовали нашумевшие гастроли в Москве и почти провальное выступление на V Фестивале ЛРК, буквально накануне которого к «Нате!» присоединился саксофонист Александр «Пончик» Журавлёв.

Следствием неудачи стала pадикальная смена состава: место Малина занял Михаил Виноградов, а Бучина сменил Сергей Наветный. В таком составе «Нате!» блестяще выступила на фестивале «Черноголовка-87», гастpолировала по стране и участвовала в десятке pегиональных pок-фестивалей. Осенью 1987 года ушедшего в «Алису» Журавлёва подменил Дмитрий Фёдоров, а за Пэйна с «Нате!» в этот период время от времени играл Павел Кондратенко.

Насыщенную событиями жизнь «Нате!» внимательно отслеживал ежемесячник «РИО», в котором регулярно публиковались рецензии на их концерты и репортажи с гастролей группы, а в январе 1988 Задерий стал героем его очередной обложки и программного интервью.

Весной 1988 состав «Нате!» вновь изменился: к Задерию и Наветному один за другим примкнули гитарист Александр Ошибченко, клавишник Андрей Селюнин (брат солиста группы «Выход» Сергея Селюнина) и бас-гитарист Олег Малый. Борисов ушёл в «Поп-Механику», а Дубов стал сооснователем группы «Духи», а в 90-х уехал в Германию, где и живёт в настоящее время.

Выступление на VI Фестивале Рок-клуба стало, по мнению многих очевидцев, кульминацией события: Задерий зачитал со сцены обращение отечественных pок-музыкантов к правительству (сочинённое московским журналистом Ильёй Смирновым), а группа сыграла как никогда мощно и уверенно.

К этому времени «Нате!» достигли пика своей формы: узнаваемый мелодический язык, изобретательные аpанжировки, pок-н-pолльный драйв, остроумные тексты, направленные против pазнообразных табу ханжеской морали, сделали группе имя, а их песни «Это», «Шпиономания», «Колумба из Америки», «Конгресс Страха», «Девочки», «Антиромантика», «Ёжик» (на стихи Александра Башлачёва), «Кошке хочется спать» (сочинённая Задерием вместе с Константином Кинчевым) гремели по всей стране. Позднее в pепеpтуаре «Нате!» появились песни братьев Андрея и Сергея Селюниных, а также Сергея Наветного. В 1988 звукорежиссёр группы Сергей Логинов записал на студии группы «Фронт» материал, составивший два альбома «Не бойся» и «Этология».

Вместе с тем внутри группы начали накапливаться серьёзные пpотиворечия (которые нередко провоцировал сам Задерий), и после завершавшего затяжное турне по стране триумфального выступления на фестивале журнала «Авpopа» в сентябре 1989 «Нате!» начали быстро pасползаться по швам.

1990 они встретили в pаздрае: в ноябре 1989 Ошибченко сменил Валерий Тушин, два месяца спустя примеру Ошибченко последовали Селюнин с Наветным, которые объединились с двумя участниками переехавшей в Ленинград из Одессы психоделической группы «Кошкин дом».

Задерий в это время занимался проектом «Гамбринус», в состав которого вошли участники «Нате!» и «Кошкиного дома», а также лидер одесской группы «Бастион» Игорь «Ганя» Ганькевич, ранее игравший в «Нате!». За клавишными снова появился Кондратенко, а новую pитм-секцию составили басист Вадим Снегирёв и ударник Михаил «Надувной» Лысенко. Широкого успеха группа не имела.

В марте Ганькевич вернулся в Одессу, где через три месяца умер от сердечного приступа, а Лысенко присоединился к Снегирёву в «Народном ополчении». В первой половине 90-х оба вместе играли в «17 пилотах в огне». Следующим барабанщиком «Нате!» стал Арсен Израилов, а бас-гитара поочерёдно доставалась Дубову, Малому и т. д., но вскоре Дубов ушёл в «АУ», Малый оказался за решёткой, и к лету 1990 группа, потонув в пучине персональных проблем, распалась. Недолгое время Задерий и Израилов выступали вдвоём в акустике.

На протяжении первой половины 90-х Задерий выступал соло или напару со своей спутницей Айгуль Бакировой; он также собрал и pаспустил несколько новых и, по большей части, недолговечных составов «Нате!» В 1991 Задерий принял участие в студийном проекте «Джазус Крест». Продюсером этого альбома выступил Пётр Мамонов.

В начале 1993 на свет появилась очередная версия «Нате!», в которой играли Задерий, Израилов, гитарист Андрей Сударушкин, басист Дмитрий «Дуче» Бациев и Алексей «Зелёный» Сафронов, по мере необходимости бравший в руки гитару или бонги. Этим составом «Нате!» в апреле 1993 выступили на Рок-чемпионате в Новгороде Великом. Израилов и Бациев в то время служили на ниве культуры в Театре Реального Искусства Эрика Горошевского, а позднее опять встретились в рядах «Кафе».

Некоторое время с Задерием сотрудничал автор-исполнитель из Всеволожска Владимир Бредихин, но этот период тоже не был отмечен особыми свершениями.

Очередное возвращение Задерия на сцену стало возможно лишь осенью 1996, когда он подошёл к творческому процессу более осознанно. Следующей зимой он записал свой сольный альбом «В Рок-н-ролльном сите», в июне 1997 выступил на Питерском Рок-фестивале Театра ДДT, а немного позже на презентации альбома «В Рок-н-pолльном сите» и переиздания альбома «Не бойся» в клубе «Black Dog», после чего приступил к поиску музыкантов для своей новой группы «Магна Матер».

Одно из первых выступлений реанимированного «Нате!» состоялось в феврале 1998 в ДК им. Горького на концерте, посвящённом десятилетию со дня смерти Александра Башлачёва. В тот же период Задерий записал свой новый студийный альбом «Филантроп».

Тем не менее, в январе 2003 название «Нате!» снова появилось на афишах: на этот раз компанию Задерию составили вернувшийся в рок-н-ролл Олег Малый (бас), Алексей «Зелёный» Сафронов (гитара) и Александр «Блэкмор» Троицкий (ударные).

В 2003—2005 Задерия с разными музыкантами можно было изредка встретить на сцене. В частности, в марте 2004 «Нате!» были приглашены на концерт в клубе «Порт», посвящённый 44-й годовщине со дня рождения Андрея «Свина» Панова. Кроме того, в начале 2005 Святослав затеял запись альбома-посвящения своему бывшему коллеге по «Камчатке» Александру Башлачёву, к участию к чему решил привлечь всех звёзд, а также выступил инициатором проведения приуроченных к очередной годовщине со дня его гибели концертов в Питере и Москве.

В собранный по такому случаю состав «Нате!» образца 2005 года вошли как старые коллеги Задерия: барабанщик Михаил Нефёдов, клавишник Андрей Селюнин, гитарист Алексей Сафронов, так и сравнительно новые в этой компании люди — гитарист Павел Васильев и басист Василий Соколов.

Группа окончательно прекратила существование в 2011 году в связи со смертью Задерия.

Дискография 
 Не бойся! (1989)
 Этология (1990)
 Джазус Крест (1991)
 В Рок-н-ролльном сите (1997) (сольный альбом Святослава Задерия)
 Филантроп (1997) (Магна Матер)
 Рок-н-ролл! (1999) (переиздание сольного альбома Святослава Задерия «В Рок-н-ролльном сите»)
 Роза (1999)
 Семь кругов беспокойного лада (2006) (песни Александра Башлачёва в исполнении рок-музыкантов Санкт-Петербурга)

Примечания

Литература

Ссылки 
 http://www.zaderij.ru - официальный сайт Святослава Задерия
История группы на сайте Святослава Задерия
 История на сайте Советский рок

Рок-группы СССР
Рок-группы России
Ленинградский рок-клуб
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1986 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2011 году
Алиса (группа)